Dudi Sela era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno da Hugo Grenier.

In finale Andreas Seppi ha sconfitto Marton Fucsovics con il punteggio di 5-7 6-4 6-3.

Teste di serie

  Dudi Sela (primo turno)
  Florian Mayer (quarti di finale)
  Guillermo García López (quarti di finale)
  Mikhail Kukushkin (primo turno)

  Victor Estrella Burgos (semifinale)
  Marton Fucsovics (finale)
  Andreas Seppi (campione)
  Laslo Djere (primo turno)

Qualificati

  Harry Bourchier (primo turno)
  Jeremy Beale (secondo turno)

  Nathan Pasha (secondo turno)
  Thomas Fancutt (primo turno)

Wildcard

  Gavin Van Peperzeel (primo turno)
  Alexander Crnokrak (primo turno)

  Dane Propoggia (primo turno)
  Benjamin Mitchell (secondo turno)

Collegamenti esterni 
 
 

Canberra Challenger 2018
ATP Challenger Tour 2018